Антоне́нко () — украинская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Антоненко, Алексей Касьянович (1911—1941) — Герой Советского Союза.
 Антоненко, Андрей Евгеньевич (род. 1974) — российский музыкант-мультиинструменталист, композитор.

Б 
 Антоненко, Борис Иванович (род. 1927) — советский украинский слепой музыкант-бандурист.

В 
 Антоненко, Василий Петрович (1890—1975) — российский и американский лётчик, изобретатель.
 Антоненко, Василий Мефодиевич (1899—1966) — деятель колхозного движения.

Г 
 
 Антоненко, Григорий Николаевич (1927—2017) — советский и украинский актёр, народный артист Украины.

Д 
 Антоненко, Дмитрий Владимирович (род. 1979) — российский кикбоксер. Чемпион мира по кикбоксингу в тяжёлом весе.

З 
 Антоненко, Зинаида Михайловна (1907—1996) — советский марийский деятель культуры, партийно-административный руководитель.

И 
 Антоненко, Иван Емельянович (1892—1959) — старший конюх колхоза «Заветы Ильича» Бородулихинского района Семипалатинской области, Герой Социалистического Труда.
 Антоненко, Ирина Игоревна (род. 1991) — актриса, победительница конкурса «Мисс Россия 2010».

К 
 Антоненко, Константин Иванович (1911—1979) — советский геолог, лауреат Государственной премии СССР.
 Антоненко, Кузьма Прокопьевич (1908—1993) — Герой Советского Союза.

М 
 Антоненко, Марк Иванович — председатель колхоза «Большевик» Менского района Черниговской области, Герой Социалистического Труда.

Н 
 Антоненко, Никита Григорьевич (1881—1906) — участник восстания на крейсере «Очаков».
 Антоненко, Нина Степановна (1921—2005) — советский политический деятель, председатель Обнинского горисполкома.

О 
 Антоненко, Олег Владимирович (род. 1971) — белорусский хоккеист.

С 
 Антоненко, Степан Корнеевич (1913—1982) — председатель колхозов Запорожской области Украинской ССР, Герой Социалистического Труда.

Ф 
 Антоненко, Фёдор Фёдорович (род. 1951) — российский хирург, член-корреспондент РАМН и РАН.

Составные фамилии 
 Антоненко-Давидович, Борис Дмитриевич (1899—1984) — советский и украинский писатель, исследователь.
 Антоненко-Луконина, Анна Васильевна (род. 1937) — советская и российская актриса, Народная артистка России.

См. также 
 Антоненков
 Антоненково
 
 
 Переулок Антоненко

Примечания